Sabato nero – nome con cui è ricordato sabato 16 ottobre 1943, giorno del rastrellamento del ghetto di Roma durante la seconda guerra mondiale
 Sabato nero – altro nome del Gennaio nero, una violenta repressione avvenuta a Baku in Azerbaigian il 19-20 gennaio 1990, nel quadro della dissoluzione dell'Unione Sovietica